Le terme français Breton est la forme française du latin Brito, qui désigne à l'origine les peuples de langue bretonne de l'île de Bretagne (auparavant appelés Britanni, décrits  dans le De Bello Gallico de  Jules César).

Sémantique 

 la langue bretonne, ou brezhoneg en breton, qui est une langue celtique parlée en Bretagne, qu'il s'agisse de l'ancienne Bretagne, devenue Grande-Bretagne au Moyen Âge, ou de la Bretagne actuelle.

 les Bretons insulaires, anciens habitants de l'île de Bretagne de la période celtique préromaine jusqu'à l'invasion saxonne.
 un anglicisme abusif et anachronique voudrait désigner ces Bretons sous le nom de Britons, terme anglais issu lui-même du latin Brito, déjà cité, et qui signifie pareillement.
 les Bretons de l'île de Bretagne (Arthur, king of the Britons), avant l'invasion saxonne, excluant donc les Pictes ou Calédoniens du nord de l'île, et bien sûr les Saxons.
 de nos jours les habitants de la Grande-Bretagne (a Briton, the British people), qui se compose de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse. L'île de Grande-Bretagne fut la patrie des Bretons pendant plus de 1000 ans.

 les Bretons continentaux,
 d'abord habitants des royaumes bretons, créés à la suite de l'immigration de Bretons insulaires au début du Moyen Âge et qui furent réunis sous Nominoë dans le royaume de Bretagne, qui fut par la suite nommé duché jusqu'au Traité d'Union, puis province jusqu'à l'abolition des privilèges lors de la nuit du  ; 
 puis les habitants des cinq départements bretons issus de la province Bretagne.

L’onomastique française témoigne notamment de l’immigration de repeuplement, en France, après la guerre de Cent Ans, avec des noms de famille comme  ou , Bretonneau, etc. De nombreux lieux-dits hors de la Bretagne portent la trace d’implantations bretonnes : Bretonnière, Bretonneux, La Bretonnerie, , etc.

Titre 

 Bretonne, nom du  album studio de Nolwenn Leroy ;
 Bretons, magazine régional ;
 Le Peuple breton, magazine régional.

Patronyme 

 Albert Breton (1882-1954), missionnaire français, évêque au Japon ;
 Alexandre Hippolyte Félicité Breton (1805-1855), général mort pour la France ;
  ;
 Daniel Breton (1962-), environnementaliste, chroniqueur et homme politique québécois ;
 Désiré Breton (1781-1820), marin français qui participa aux expéditions australes au début du  ; 
 Élisa Breton (1906-2000), née Bindorff, plasticienne et écrivaine française ;
 Émile Breton (1831-1902), peintre français ;
 Émile Breton (1929-), journaliste français, critique de cinéma ;
 Ernest Breton (1841-1901), homme politique français ;
 Gaétan Breton (1952-), intellectuel et homme politique québécois ;
  ;
 Jean Breton (1930-2006), écrivain et poète français ;
 Jean Baptiste Breton (1769-1822), dit Berton, général d’Empire ;
 Jean Baptiste Joseph Breton (1777-1852), dit de La Martinière, grand acteur de la sténographie judiciaire en France et cofondateur de la Gazette des Tribunaux ;
 Jean-Pierre Breton (1865-1952), homme politique français ;
 Joseph-Marcel Breton (1879-1955), peintre, illustrateur et graveur sur bois français ;
 Jules Breton (1827-1906), peintre français ;
 Jules-Louis Breton (1872-1940), ingénieur chimiste et homme politique français ;
 Julien Breton, aussi connu comme Kaalam, artiste, calligraphe et performeur français ;
 Léon Breton, président de l'Union cycliste internationale de 1922 à 1936 ;
 Ludovic Breton (1844-1916), ingénieur civil des mines français ;
 Luc Breton (1731-1800), sculpteur français ;
 Madame Breton (1809-1895), photographe ;
 Pascal Breton (1958-), réalisateur français de série télévisée ;
 Pascale Breton (1960-), scénariste et réalisatrice française ;
 Paul Breton (1806-1878), député de l'Isère ;
 Paul Émile Breton de Champ (1814-1885), mathématicien français ;
 Paul-Eugène Breton (1868-1932), sculpteur français ;
 Philippe Breton (1936-2020), évêque émérite d'Aire et Dax ;
 Philippe Breton (1951-), sociologue français ;
 Pierre Breton (1966-), homme politique canadien ;
 Réjean Breton, universitaire et spécialiste en droit du travail canadien ;
 René Breton, astrophysicien québécois ;
 Richard Breton (1524-1571), éditeur français du  ;
 Sam Breton (1989-), humoriste québécois
 Simone Breton (1897-1980), écrivaine français,  d'André Breton ;
 Stanislas Breton (1912-2005), philosophe et théologien français ;
  ;
 Thierry Breton (1955-), industriel et homme politique français ;
 Tomás Bretón (1850-1923), compositeur espagnol ;
 Xavier Breton (1962-), homme politique français.

Toponyme 

 Breton, village du Comté de Brazeau, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Autres 
Breton peut aussi désigner :
 breton, race de chevaux de trait ;
 breton, un chapeau pour femme ; 
 Breton, collectif de musique actuelle, basé au sud de Londres au Royaume-Uni.

Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme canadien